Pantelejew ist der Familienname von

 Anatoli Konstantinowitsch Pantelejew (1915–1989), sowjetischer Luftfahrtingenieur
 Juri Alexandrowitsch Pantelejew (1901–1983), sowjetischer Marineadmiral
 Leonid Pantelejew (1908–1987), sowjetischer Schriftsteller
 Lew Nikolajewitsch Pantelejew (1910–1980), sowjetisch-russischer Vizeadmiral 
 Wladislaw Wladimirowitsch Pantelejew (* 1996), russischer Fußballspieler